Орден Леопольда:

 Орден Леопольда (Австрія) — австрійська і австро-угорська нагорода; заснований 8 січня 1808 року імператором Францом І і скасований у 1918 році.
 Орден Леопольда I (Бельгія) — вища державна нагорода Королівства Бельгія; заснований 11 липня 1832 року королем Леопольдом I.
 Орден Леопольда II (Бельгія) — державна нагорода Королівства Бельгія; заснований у 1900 році королем Бельгії Леопольдом ІІ як колоніальна нагорода для Бельгійського Конго.